

Classifica

Risultati

Prima giornata

Seconda giornata

Terza giornata

Quarta giornata

Quinta giornata

Sesta giornata

Settima giornata

Ottava giornata

Nona giornata

Decima giornata

Statistiche

Classifica marcatori 
5 reti

 David Beckham (2 rig.)
 Michael Owen (1 rig.)

4 reti
 Szilárd Németh

3 reti

 Serhat Akın
 Okan Buruk
 Nihat Kahveci

2 reti

 Wayne Rooney
 Vlatko Grozdanoski
 Gjorgji Hristov
 Artim Šakiri
 Vladimír Janočko
 Ľubomír Reiter
 Róbert Vittek
 Arif Erdem
 Hakan Şükür

1 rete

 Steven Gerrard
 Darius Vassell
 Roger Beck
 Michael Stocklasa
 Dragan Dimitrovski
 Mile Krstev
 Goce Sedloski (1 rig.)
 Aco Stojkov
 Vančo Trajanov
 Martin Petráš
 Ümit Davala
 Gökdeniz Karadeniz
 İlhan Mansız
 Tümer Metin

Note  

 2004
Calcio nel 2002
Calcio nel 2003